Ozerov je priimek več oseb:
 Fjodor Petrovič Ozerov, sovjetski general
 Vladislav Aleksandrovič Ozerov, ruski dramatik